Francesco Conconi, medico italiano
Luigi Conconi, pittore italiano
Mauro Conconi, pittore italiano